Santosenkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Santosenkari (halvö i Finland), Lappland, 
 Santos-Hoikka, ö, Norra Österbotten, Uleåborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar